У́лица Восста́ния — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Восстания — улица в Волгограде.
 Улица Восстания — улица в городе Волосове.
 Улица Восстания — улица в Грозном.
 Улица Восстания — улица в Егорьевске.
 Улица Восстания — улица в Екатеринбурге.
 Улица Восстания — улица в городе Златоусте.
 Улица Восстания — улица в городе Казани.
 Улица Восстания — улица в городе Кемерове.
 Улица Восстания — улица в Коломне.
 Улица Восстания — улица в Лесосибирске.
 Улица Восстания — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Восстания — улица в Нижнем Тагиле.
 Улица Восстания — улица в Оренбурге.
 Улица Восстания — улица в Перми.
 Улица Восстания — улица в Пятигорске.
 Улица Восстания — улица в городе Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Восстания — улица в Центральном районе.
 Улица Восстания — улица в Зеленогорске.
 Улица Восстания — улица в Кронштадте.
 Улица Восстания — прежнее (1927—1998) название Швейцарской улицы в Ломоносове.
 Улица Восстания — улица в Сочи.
 Улица Восстания — улица в Твери.
 Улица Восстания — улица в городе Тюмени.

Украина 
 Улица Восстания — прежнее название улицы Мужества в Днепре.
 Улица Восстания — улица в Мариуполе.

См. также 
 Улица Восстания Броненосца «Потёмкин» — улица в Виннице
 Улица Вооружённого Восстания — улица в Калуге
 Улица Красного Восстания
 Улица Мартовского Восстания — улица в городе Николаеве Николаевской области Украины
 Улица Татарбунарского Восстания — улица в Белгороде-Днестровском
 Переулок Восстания
 Площадь Восстания
 Улица Революции